Оте́чественная гва́рдия () — название различных военизированных организаций в разные времена, подразумевающие чрезвычайные или резервные силы набираемые для местной обороны.

История 
Термин «отечественная гвардия»  (также может быть переведено как внутренняя стража) впервые был официально использован во время Гражданской войны в США, начиная с отрядов, созданных немецкими иммигрантами в штате Миссури, и может происходить от возможного исторического использования термина  («отечественная гвардия»), как описание формирований, официально известных в немецкоязычных странах как Ландвер ( «оборона страны», «оборона земли»), или от попытки перевода слова Landwehr.

Фактически, в современности, термин «отечественная гвардия» соответствует понятию «национальная гвардия», хотя в некоторых странах могут существовать оба названия для разных формирований.

Отечественная гвардия по странам 
 Отечественная гвардия Дании  (с 1949 года)
 Отечественная гвардия Индии  (с 1962 года)
 Отечественная гвардия Латвии  (с 1991 года)
 Отечественная гвардия Литвы  (с 1991 года)
 Отечественная гвардия Норвегии  (с 1946 года)
 Отечественная гвардия Швеции  (c 1940 года)
 Отечественная гвардия Эстонии  (1918—1940; с 1991 года)

Исторические 
 Отечественная гвардия Великобритании  (1940—1944; 1951—1957; 1982—1993)
 Отечественная гвардия Шри-Ланки  (1986—2006)

См. также 
 Иррегулярные войска
 Гвардия
 Гражданская гвардия
 Национальная гвардия
 Территориальная оборона
 Внутренняя стража

Примечания